Richard Boone kan henvise til:

 Richard Boone (skuespiller) (1917–1981), amerikansk skuespiller
 Richard Boone (musiker) (1930–1999), amerikansk jazzmusiker